La detentrice del titolo era Garbiñe Muguruza Blanco che però ha deciso di partecipare al concomitante torneo di Sydney. Heather Watson si è aggiudicata il torneo battendo in finale Madison Brengle con il punteggio di 6-3, 6-4.

Teste di serie 

  Casey Dellacqua (secondo turno)
  Zarina Dijas (quarti di finale)
  Camila Giorgi (quarti di finale)
  Varvara Lepchenko (ritirata)

  Sloane Stephens (secondo turno)
  Klára Koukalová (primo turno)
  Mona Barthel (primo turno)
  Alison Riske (semifinale)
  Roberta Vinci (quarti di finale)

Qualificate 

  Madison Brengle (finale)
  Kateryna Kozlova (secondo turno)

  Johanna Larsson (secondo turno)
  Richèl Hogenkamp (primo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Hobart International 2015
WTA Tour 2015